Welson Gasparini - ex-prefeito da cidade de Ribeirão Preto.

Quirino Gasparini - um compositor italiano.

Desambiguações de sobrenomes